A disputa da categoria Espada Individual Feminina foi um evento do Campeonato Mundial de Esgrima de 2011

Medalhistas

Resultados

Finais

Primeira Parte

Seção 1
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

|| Maureen Nisima|12| Julia Zuikova|15
|| Alksandra Jevreovic|14| Corinna Lawrence|15
|| Loredana Dinu|15| Elisa Albini|9
|| Catharina Kock|8| Monika Sozanska|15
|| Ana Brânză|15| Caterin Aranguiz|10
|| Emese Takacs|11| Rossella Fiamingo|15
|| Malgorzata Bereza|13| Ewa Nelip|14
|| Georgina Usher|8|{{Nowrap| Bianca Del Carretto}}|15

|| Julia Zuikova|10| Corinna Lawrence|15
|| Loredana Dinu|13| Monika Sozanska|15
|| Ana Brânză|15| Rossella Fiamingo|14
|| Ewa Nelip|7|

Seção 2

Segunda Parte

Seção 3
{{Round16
|RD1=Rodada com 64
|RD2=Rodada com 32
|RD3=Rodada com 16
|RD4=Rodada com 8
|3rdplace=no

||{{Nowrap| Magdalena Piekarska}}|15| Yamilka Quesada|13
|| Maria Martinez|6| Xu Anqi|15
|| Mara Navarria|15| Sherraine Schalm|5
|| Yulia Nelyubova|11| Luo Xiaojuan|15
|||15| Nina Westman|14
|| Johanna Bergdahl|4| Jung Hyo-Jung|13
|| Oh Yun-Hee|5| Courtney Hurley|15
|| Li Na|15| Tatiana Logounova|12

||

Seção 4

Ligações externas 

 Bracket
 Site da Federação Internacional de Esgrima

Campeonato Mundial de Esgrima de 2011